Мета́тельное ору́жие — оружие дальнего боя, основанное на использовании мускульной силы человека, силы тяжести, упругих свойств дерева (металла, пластмассы) или энергии скрученных (растянутых) волокон. 

Используется на охоте, в военных целях и различных видах спорта.

Состоит из двух элементов: метательного снаряда и устройства для метания.

В существующей терминологии  под метательным оружием иногда упрощенно понимают только приспособление, механическое устройство, инструмент или машину для метания снаряда. И, наоборот, — под метательным оружием понимают только метательный снаряд, например, копье, метательный нож, сюрикен, ручная граната и другие. 

Следовательно, метательное оружие это:

I. — Метательный снаряд, когда его метают вручную; 

II. — Устройство для метания;

III. — Устройство для метания + Метательный снаряд. 

Первоначально метательный снаряд приводился в движение в пространстве путем непосредственного применения человеком мускульной силы. Простейшими метательными снарядами были камни и палки.

Затем, для увеличения скорости полета и точности попадания снаряда в цель, были изобретены различные приспособления и машины, которые получили обобщенное название метательное оружие. Это позволило увеличить дальность полета снаряда и улучшить его поражающее действие. 

Вероятно, первыми образцами метательного оружия, помимо камня и дубины, были праща с метательным камнем, бумеранг, дротик и копьеметалка, лук со стрелами и духовая трубка с шариками или стрелами, часто с ядом. 

В качестве поражающего элемента, — заостренного навершия дротика и стрелы, — использовались колючки растений, иглы животных (дикобраза и других), рыбьи кости и обработанные кости птиц и зверей, наконечники из кремня и обсидиана.

Метательное оружие является преимущественно холодным оружием, за исключением гранат, и в России регулируется федеральным законом «Об оружии»; в других странах — соответственно — национальными юридическими нормами.

Метательное оружие пользовалось и продолжает пользоваться значительным распространением у многих народов.

Виды ручного метательного оружия

Метательные ножи

Метательно-стрелковое

Пули 

Пулей называется снаряд, используемый для метания из различных приспособлений. Обычно это камень или металлический шарик.

Приспособления для метания пуль:
 Праща — особое приспособление в виде петли для метания камней. Праща пользовалась значительным распространением на Востоке (припомним победу Давида над Голиафом), в Греции и даже у римлян, которые имели при своих войсках союзников-пращников (например, жителей Балеарских островов). Каменные (и костяные) пращи употреблялись эскимосами для охоты на птиц ещё в начале XX века.
 Фустибал — оружие, подобное праще, использовавшееся в средневековой Европе IV—X вв.
 Тетань гун — древнекитайский лук, стрелявший стальными шариками (гантань). Использовался монахами Шаолинь. Такие шарики использовались и как самостоятельное вспомогательное оружие.
 Рогатка
 Шнеппер — арбалет для стрельбы пулями, развитие рогатки. Современные арбалеты могут иметь съемную направляющую планку для пуль, превращающую их в шнеппер.

Стрелы 
Стрелы являлись самым распространённым метательным снарядом. Для их метания используют как духовые трубки, так и луки или арбалеты.

Простой лук, появившийся у первобытных народов, вероятно в подражание естественным эластичным сучьям деревьев, был в употреблении у различных народов во всех частях света. Лук натягивается обыкновенно руками, но у некоторых народов — ногами, в лежачем положении. Стрелы у разных народов также значительно различаются как по форме древка, так и наконечника. Древко обычно имеет оперение. Наконечники иногда делаются тупые, чаще — острые, простые или с зубцами, или легко отламывающиеся, или намазываемые ядом.

Дротик 

Из длинной, острой бросаемой палки развился дротик, русское название — сулица, представляющий собой короткое метательное копье. Многие народы пользуются короткими метательными палицами с утолщением на конце, такие как кирри готтентотов, или более или менее плоскими и изогнутыми — как многие формы у австралийцев.

Использовалась копьеметалка — разновидность пращи для метания дротиков.

Гарпун и абордажная кошка
Гарпун — разновидность дротика, или стрелы. Используется преимущественно в подводной охоте. Гарпуны могут быть как разновидностями остроги или трезубца, которые при применении не часто метаются, так и применяться в метательных устройствах — как стрелы в подводных ружьях или как дротики в гарпунных пушках.

Абордажная кошка хотя не является оружием и дротиком, однако имеет к ним непосредственное отношение. Представляет собой штурмовой якорь или гарпун на цепях или канате, забрасываемый на вражеское судно при абордаже, а также на стену крепости (укрепления) при штурме. Может метаться из метательных машин.

Современные разновидности абордажных кошек схожи с гарпунами. Могут выстреливаться из арбалетов или насадок на огнестрельном оружии. 
Такие устройства можно увидеть в художественных кинофильмах. Где им приписано свойство на дистанции до 100 метров вбиваться в бетон или корпус техники, подобно дюбелю. Этим закрепляется трос, для последующего разведывательно-диверсионного или промышленного альпинизма, или для буксировки.

Современное развитие 
В современное время, стрельба из лука и стрельба из арбалета являются видами стрелкового спорта. 

Маленькие дротики используются в игре дартс.

Физический принцип используемый в духовых трубках в дальнейшем получил развитие в пневматическом оружии. Оно также используется в охоте и спорте, например это маркер в пейнтболе, и гарпун используемый в подводном ружьё.

Изогнутые дубинки и топоры 
Изогнутые метательные дубинки, были широко распространены в Африке. К ним относятся тромбаш — деревянная метательная палица с лезвием изогнутым под углом 30°. Иногда «железным тромбашем» называют «молнию» — африканские метательные орудия, представляющее собой разнообразнные варианты железного многолезвийного ножа или клинка причудливых очертаний.

Бумеранг

От плоской и изогнутой метательной палицы произошёл и австралийский бумеранг, обладающий свойством при ловком метании описывать при полете сложную кривую и возвращаться обратно к месту, с которого он брошен, или даже несколько далее назад. Орудия вроде бумерангов (то есть возвращающиеся обратно) были известны и у других народов — в Индии, в древнем Египте, местами и в Европе.

Топоры 
Топор тоже часто использовался для метания многими народами мира. Наиболее известны:
 хёрбат — европейский средневековый цельнометаллический метательный топорик,
 франциска — боевой топор франков и других германских племён,
 томагавк — топорик индейцев Северной Америки,
 нзаппа зап — традиционное оружие конго.

Болас 

Болас — охотничье метательное оружие, состоящее из ремня или связки ремней, к концам которых привязаны обёрнутые кожей круглые камни, костяные грузы, каменные шары и т. п.

Снаряды подобные боласу — цепные ядра — использовались в старинной корабельной и береговой артиллерии. Они могли наносить бо́льшие повреждения деревянным парусным судам, чем обычные пушечные ядра.

Сюрикены и сякэны 
В Древней Японии метательное оружие скрытого ношения называлось сюрикэн. Это название включало в себя самые разные типы: дротики, иглы, ножи, «звёздочки ниндзя» и т. п.

Чакра 
В Индии еще сравнительно недавно использовались металлические кольца — чакра — с острым режущим наружным ободком и с широким круглым отверстием в середине. Сикхи часто носили их надетыми на коническую шапку. Такое кольцо, вращаясь при полёте, могло наносить серьёзные раны. Оно было особенно опасно при попадании в плотную группу легко одетого противника, будучи способным поразить сразу несколько человек, стоящих рядом.

Граната

См. также 
 Стрелковое оружие
 Огнестрельное оружие

Ссылки

Примечания